Sacha – repubblica della Federazione russa
 Sacha  – altra denominazione del gruppo etnico degli jakuti
 Sacha  – forma francese del nome proprio di persona russo Saša

Pagine correlate
Sakha
Sasha